Kostice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kostice (okres Břeclav)
 Koštice (okres Louny)